Northampton Town FC (celým názvem: Northampton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Northampton v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1897. Od sezóny 2018/19 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sixfields Stadium s kapacitou 7 653 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1933/34, 1949/50, 1969/70
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1964/65, 1966/67
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 1996/97, 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1899–1901: Midland Football League
 1901–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1961: Football League Fourth Division
 1961–1963: Football League Third Division
 1963–1965: Football League Second Division
 1965–1966: Football League First Division
 1966–1967: Football League Second Division
 1967–1969: Football League Third Division
 1969–1976: Football League Fourth Division
 1976–1977: Football League Third Division
 1977–1987: Football League Fourth Division
 1987–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Fourth Division
 1992–1997: Football League Third Division
 1997–1999: Football League Second Division
 1999–2000: Football League Third Division
 2000–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2006: Football League Two
 2006–2009: Football League One
 2009–2016: Football League Two
 2016–2018: English Football League One
 2018– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1897
Northampton